Ierse hongersnood (1740–1741)
Ierse hongersnood (1845-1850)